Владимир Герцик:
 Герцик, Владимир Борисович (1908—1997) — диктор Всесоюзного радио, заслуженный артист России.
 Герцик, Владимир Маркович (1946—2019) — русский поэт, физик-теоретик.